Ришка има више значења:

 Ришка (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ришка (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Ришка (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији